A Taça CERS de 2011/12 foi a 32ª edição da Taça CERS organizada pela CERH.
A sua Final-Four foi disputada a 12 de Maio e 13 de Maio de 2012, no PalaBassano em Bassano del Grappa , Itália. O Bassano Hockey 54 venceu pela 1ª vez a Taça CERS batendo na final o HC Braga por 5-3 no desempate por grandes penalidades após um empate 2-2 no final do período regulamentar e do prolongamento.

Equipas da Taça CERS 2011/12
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória

Fase Final

Final Four

Final

Ligações Externas
CERH website
Sítio do Bassano 54

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

Eventos esportivos sediados na Itália
2012 no hóquei em patins
Hóquei em patins da Itália
Taça CERS